Berufsfachschule steht für:

 Berufsfachschule (Deutschland), ein berufsbildender Schultyp in Deutschland
 Berufsfachschule (Schweiz), Schultyp der dualen Berufsbildung in der Schweiz (ehemals Berufsschule)
 Berufsfachschulen in Südtirol, siehe Italienisches Schulsystem #Berufsschulen

Einzelne Berufsfachschulen:
 Berufsfachschule für Büroberufe
 Hauswirtschaftliche Berufsfachschule
 Berufsfachschule für Informatik
 Berufsfachschule für Musik	

Siehe auch:
 Berufsschule
 Fachschule